Azrael puede designar a:
Azrael: figura religiosa correspondiente al Ángel de la muerte.
Azrael (banda): grupo de música Heavy metal de Granada, España.
Azrael hace parte de los villanos de Los Pitufos; es el gato mascota del malvado Gargamel.
Azrael: personaje de Jean Paul Valley en la saga de Batman.
Azrael, sinfonía del compositor checo Josef Suk.